Staroborský rybník může být:

 Staroborský rybník (Pavlov) – rybník u Pavlova v okrese Žďár nad Sázavou
 Staroborský rybník (Velká Turná) – rybník u Velké Turné v okrese Strakonice